Анато́лий Синько́в: